Bubnow ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Sergejewitsch Bubnow (1883–1938), russischer Politiker (KPdSU) und Revolutionär
 Iwan Grigorjewitsch Bubnow (1872–1919), russischer Schiffbauingenieur und Mathematiker, Generalmajor
 Juri Nikolajewitsch Bubnow (* 1934), sowjetischer Chemiker
 Nikolai Michailowitsch Bubnow, ukrainischer Mathematikhistoriker